Жанибек-хан — сын Барак-хана, хан Казахского ханства 1474—1480.
 Жанибек II — сын Есим-хана, хан Казахского ханства 1628—1643.